Gianantonio Da Re – politico italiano
 Guillermo Da Re – pittore italiano
 Giulia Da Re – calciatrice italiana
 Emilio Da Re – ex calciatore italiano